Termin  ima više značenja.

 Fosfoglukomutaza, enzim
 Fosfoglukomutaza (glukoza-kofaktor), enzim